Geografie
 Gairdnermeer - meer in Zuid-Australië
 Gairdner (rivier in West-Australië)
 Gairdner (plaats in West-Australië)

Personen
 James Gairdner - Brits historicus
 Charles Gairdner - Brits generaal